Gerace bezeichnet
Gerace, italienische Stadt

Gerace ist der Familienname folgender Personen:
 Dianne Gerace (* 1943), kanadische Hochspringerin
 Liliana Gerace (* 1921), italienische Schauspielerin